Да́ррелл Элл (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В течение многих лет тренер сначала канадских и европейских клубных команд, а затем различных национальных сборных Нидерландов и Венгрии, участник чемпионатов мира и Европы.

В 2011—2021 работал во Всемирной федерации кёрлинга в подразделении по организации соревнований и развитию ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 Darrell Ell - Competitio.. - World Curling Federation | ZoomInfo.com
 Darrell Ell - Lethbridge Curling Club
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады